Лю́тий () — струмок, що тече територією Ярського району Удмуртії, Росія, ліва притока Лекми.

Бере початок на Красногорській височині. Протікає на схід та північний схід. Середня течія пересихає.

Річки Ярського району
Річки басейну Лекми (притока Чепци)